Nadia Browning (1986 –) új-zélandi női nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása általános iskola-tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Édesapja játékvető volt, hatására tett vizsgát, 2012-ben lett az A. Liga asszisztense.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Új-zélandi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2013-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen asszisztensként segítette működő társát. Eddigi tevékenységét főleg az OFC zónában fejtette ki (U17-, U20-as nő labdarúgó torna).

Források 

Új-zélandi labdarúgó-játékvezetők
1986-ban született személyek
Élő személyek